The Yiddisher Cowboy – cortometraggio del 1909 diretto da Fred J. Balshofer
The Yiddisher Cowboy – cortometraggio del 1911 diretto da Allan Dwan